Merryweather ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Merryweather (* 1996), US-amerikanische Skirennläuferin
 George Merryweather (1794–1870), Britischer Arzt und Erfinder des Sturmvorhersagers
 Neil Merryweather (* 1945), australischer Rocksänger

Merryweather bezeichnet außerdem

 Merryweather (Band), kanadische Rockband